Doggystyle oder Doggy Style steht für:
 eine Variante des Geschlechtsverkehrs, siehe Hündchenstellung
 Doggystyle (Album), Debütalbum des Rappers Snoop Dogg (1993)
 Doggy Style (Strays), US-amerikanischer Spielfilm von Josh Greenbaum (2023)